Odontites é um género botânico pertencente à família Orobanchaceae.

Sinonímia 
Orthantha

Espécies 
Composto por 97 espécies:

Referências

Ligações externas
 
 
 
 

Orobanchaceae
Géneros de plantas
!